Kiwi (ave) —  uma ave que não voa nativa da Nova Zelândia 
 Kiwi (pessoas) —  um apelido para os neozelandeses 
 Kiwi (fruta) —  uma baga comestível 
 Dólar kiwi — uma unidade monetária 

Também pode se referir a:

Música 
 Kiwi (canção) — uma música de 2017 por Harry Styles 
 Kiwi — uma música de 2007 por Maroon 5 tema de It Won't Be Soon Before Long

Esportes 
 Kiwi (liga de rugby) — liga nacional de rugby da Nova Zelândia 
 Kiwi Football Club — um clube de futebol samoano 
 Kiwi Soccers — um clube de futebol da Samoa Americana

Tecnologia 
 Kiwi.com — uma empresa checa de viagens online 
 Kiwi IRC — um popular cliente de software IRC 
 KIWI — um protótipo teste de foguetes termonucleares

Outros usos 
 Kiwi! — um curta-metragem animado de 2006 
 Kiwi (graxa de calçados) — uma marca australiana de engraxamento de calçados 
 Kiwi — um personagem fictício de Code Lyoko

Pessoas 
 "Kiwi Keith" Holyoake (1904-1983) — primeiro-ministro e governador-geral da Nova Zelândia